Аске́ров — фамилия, распространённая у тюркских народов. В переводе с тюркских языков слово «аскер» означает солдат; в тюркские заимствовано из  ‘askar «армия».

Известные носители 

 Аскеров, Азиз Гамза оглы (1907—1993) — советский гидрогеолог, первооткрыватель минеральных и термальных водных источников Дагестана.
 Аскеров, Акиф Иззатулла оглы (род. 1940) — азербайджанский скульптор.
 Аскеров, Али Рагим оглы (1961—2023) — азербайджанский оперный певец (бас), солист Азербайджанского театра оперы и балета, народный артист Азербайджана (2012).
 Аскеров, Аскер Магомедаминович (1980—2005) — Герой Российской Федерации.
 Аскеров, Бахрам Мехрали оглы (1933—2014) — советский физик.
 Аскеров, Вугар Камал оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 Аскеров, Джабар Магомедович (род. 1986) — российский спортсмен (тайский бокс).
 Аскеров, Зияфет Аббас оглы (род. 1963) — первый вице-спикер парламента Азербайджана.
 Аскеров, Ильхам Тевеккюль оглы (1958—2015) — советский и азербайджанский актёр.
 Аскеров, Исмаил Насрулла оглы (1914—?) — депутат Верховного Совета СССР.
 Аскеров, Кушдар Кубад оглы (1909—1972) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аскеров, Лев Мабудович (род. 1940) — советский и азербайджанский писатель и журналист, редактор.
 Аскеров, Мамед Гасан оглы (1918—1988) — первый секретарь Шамхорского райкома Компартии Азербайджана, Герой Социалистического Труда.
 Аскеров, Мансум Гюльмамед оглы (1908—1994) — старший чабан колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аскеров, Рамиз Паша оглы (1937—1967) — советский кинорежиссёр.
 Аскеров, Ровшан Энвер оглы (род. 1972) — игрок «Что? Где? Когда?», спортивный журналист.
 Аскеров, Руслан Назимович (род. 1987) — российский волейболист.
 Аскеров, Салман Мамедамин оглы (псевдоним Салман Мумтаз; 1884—1941) — азербайджанский поэт и литературовед.
 Аскеров, Тимур — российский артист балета, солист Мариинского театра.
 Аскеров, Тогрул Шахрияр оглы (род. 1992) — азербайджанский борец.
 Аскеров, Эльман (род. 1975) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Аскеров, Энвер Аскер оглы (род. 1940) — советский и азербайджанский художник.



См. также